Bruinborsttandkwartel
 Bruinmaskertandkwartel
 Gemarmerde tandkwartel
 Gevlekte tandkwartel
 Grijze tandkwartel
 Stippelborsttandkwartel
 Venezuelatandkwartel
 Vlekbuiktandkwartel
 Witkeeltandkwartel
 Witoortandkwartel
 Zwartborsttandkwartel
 Zwartkeeltandkwartel
 Zwartmaskertandkwartel
 Zwartoortandkwartel
 Zwartrugtandkwartel